Jacques Thoret est un député du tiers état.
 Jean-Baptiste Thoret est un réalisateur, historien et critique cinématographique français.
 Joseph Thoret est un aviateur français.